Vitesse kwam in het seizoen 1985/1986 voor het zesde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1985/'86 onder leiding van trainer Janusz Kowalik.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 8e plaats met 38 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich met de vierde periodetitel voor de nacompetitie, maar met de vierde (en laatste) plaats in deze nacompetitie werd geen promotie naar de Eredivisie bereikt.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de eerste ronde van PSV.

In de competitie bezochten gemiddeld 2.111 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Nacompetitie

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1985/86
 KNVB beker 1985/86

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1985/86